Мелен () град је у Француској, у департману Сена и Марна.

По подацима из 1999. године број становника у месту је био 35.695.

Географија

Клима

Демографија

Градови побратими 
  Ouidah, Benin
  Spelthorne, United Kingdom
  Крема
  Stuttgart-Vaihingen, Germany

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској